La notion de bilan énergétique peut être envisagée sous différents aspects selon le domaine auquel on s'intéresse :
 Bilan énergétique dans les domaines scientifiques et techniques ;
 Bilan énergétique (statistique) dans le domaine de l'économie, en particulier la comptabilité nationale et l'économie de l'énergie.